Лас Флореситас има више значења:

 Лас Флореситас (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Флореситас, Дос Ерманос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику